Blob kan syfta på:

Blob-arkitektur – en rörelse inom arkitektur där byggnader har en organisk, amöbaliknande, utbuktande form
Blob (data) (Binary Large Object) – samling av binär data lagrad som en enda enhet i databaser
Blob – kanalidentitet inom TV, se BBC Three
Blob Wars: Metal Blob Solid – ett plattformsspel i 2D-miljö skrivet av Parallel Realities
Blobprogrammering – ett antimönster
A Boy and His Blob – titeln på ett TV-spel (1989)
Blob (datorspel)
Blobz (datorspel)

Geografi
Blob (kulle i Antarktis) – en kulle i Västantarktis
Blob Creek – ett vattendrag i Ontario
Blob Lake – en sjö i Ontario

Se även
The Blob – flera